Roselliniella är ett släkte av lavar. Roselliniella ingår i ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Roselliniella